Трієст — місто в Італії, столиця однойменної провінції.
 Трієст — провінція в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія.
 Вільна територія Трієст

Інше
 Трієст (батискаф) — першим досяг дна Маріанськой западини в 1960 році з Жаком Пікаром і Доном Волшем на борту